San Lucas bezeichnet:

Orte:

in Argentinien:
 San Lucas (Jujuy)

in Bolivien:
 San Lucas (Nor Cinti), Ort im Departamento Chuquisaca
 San Lucas (Yani), Ort im Departamento La Paz 

in Ecuador:
 San Lucas (Loja), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Loja der Provinz Loja 

in Guatemala:
 San Lucas Sacatepéquez
 San Lucas Tolimán

in Honduras:
 San Lucas (El Paraíso)

in Mexiko:
 San Lucas (Chiapas)
 San Lucas (Michoacán)
 San Lucas Tecopilco
 San Lucas Quiavini
 San Lucas Zoquiapam
 Cabo San Lucas

in Nicaragua:
 San Lucas (Madriz)

in den Vereinigten Staaten:
 San Lucas (Vereinigte Staaten)

Verwaltungseinheiten:

sonstige geographische Objekte:
 Isla San Lucas, Insel Costa Ricas
 Serranía de San Lucas, Gebirgszug in Kolumbien

Sonstiges:
 San Lucas AVA, ein Weinbaugebiet im US-Bundesstaat Kalifornien